Hugo Manuel Salaberry Goyeneche – religioso argentino e vescovo della diocesi di Azul
 José Manuel de Goyeneche – militare spagnolo, di origine creola
 Roberto Goyeneche – cantante argentino